Stara Huta (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Stara Huta (Deraschnja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Deraschnja
 Stara Huta (Dunajiwzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi
 Stara Huta (Iwano-Frankiwsk), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk
 Stara Huta (Swjahel, Baraniwka), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Stadtgemeinde Baraniwka
 Stara Huta (Swjahel, Tschyschiwka), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, Landgemeinde Tschyschiwka
 Stara Huta (Malyn), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Malyn
 Stara Huta (Seredyna-Buda), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Seredyna-Buda
 Stara Huta (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Stara Huta (Stara Wyschiwka), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Stara Wyschiwka